Il doppio del Monte Carlo Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso ai quarti contro Jeff Coetzee e Wesley Moodie.

Rafael Nadal e Tommy Robredo hanno vinto in finale 6–3, 6–3, contro Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)

 Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti di finale) 
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (secondo turno) 
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (secondo turno) 
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Monte Carlo Masters 2008
ATP Tour 2008